Název Malé může znamenat:
 jedna z variant psaní názvu Male – hlavní město Maledivské republiky
 Malé (Brtnice) – část města Brtnice v okrese Jihlava

Externí odkazy